Пресняков, Прєсняков () — російське прізвище. Відомі носії:
 Пресняков Володимир Володимирович (. 1968, Єкатеринбург) — російський естрадний співак.
 Пресняков Володимир Миколайович (1988—2014) — молодший сержант Державної прикордонної служби України, учасник російсько-української війни.
 Пресняков Володимир Петрович (. 1946, м. Ходорів, Львівська область) — російський композитор, аранжувальник, саксофоніст. Заслужений артист Росії (1996). Заслужений діяч мистецтв Росії (2007). Батько співака Володимира Преснякова-мол.
 Пресняков Іван Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Пресняков Максим Сергійович (1986—2015) — український військовик, капітан, лицар Ордену «Народний Герой України» (посмертно), учасник російсько-української війни.
 Пресняков Микита Володимирович ( 1991) — російський актор і співак, син Володимира Преснякова і Христини Орбакайте.
 Пресняков Олександр Васильович (1917—2010) — Герой Радянського Союзу.
 Пресняков Олександр Євгенович (1870—1929) — російський і радянський історик, член-кореспондент РАН (1920).
 Преснякова Наталія Петрівна — учителька Житомирського обласного ліцею, заслужена учителька України

Примітки 

Російські прізвища